Mengelberg est un patronyme porté notamment par :

 Egidius Mengelberg (1770-1849), peintre et graveur allemand ;
 Misha Mengelberg (1935-2017), compositeur et pianiste de jazz néerlandais ;
 Otto Mengelberg (1817-1890), peintre et lithographe allemand ;
 Willem Mengelberg (1871-1951), chef d'orchestre néerlandais.